Gibasis är ett släkte av himmelsblomsväxter. Gibasis ingår i familjen himmelsblomsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Himmelsblomsväxter
Gibasis